Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2009 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Carly Gullickson in Travis Parrott sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Liezel Huber /  Mahesh Bhupathi (polfinale)
 Cara Black /  Leander Paes (finale)
 Lisa Raymond /  Marcin Matkowski (četrtfinale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Mark Knowles (drugi krog)

<ol start="5">
 Su-Wei Hsieh /  Kevin Ullyett ''(polfinale)
 Nadja Petrova /  Maks Mirni ''(prvi krog)
 Rennae Stubbs /  Robert Lindstedt ''(četrtfinale)
 Bethanie Mattek-Sands /  Nenad Zimonjić ''(četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2009